Itame brunneata är en fjärilsart som beskrevs av Carl Peter Thunberg 1784. Itame brunneata ingår i släktet Itame och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
brunneata